Byssocorticium — рід грибів родини Atheliaceae. Назва вперше опублікована 1944 року.

Класифікація 
До роду Byssocorticium відносять 19 видів:

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1944. Notes on taxonomy and nomenclature of the polypores. Mycologia. 36(1):65-69 - P.69

Роди грибів
Агарикоміцети